Глеб Николаевич Цветков (, Тирасполь — 2 декабря 1996, Киев) — советский и украинский исследователь истории международных отношений и внешней политики СССР и США, в 1972 году — доктор наук, награждён Серебряной медалью ЮНЕСКО. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, в 1944 году — Красной Звезды, «Знак почета», 18 медалями СССР и медалями Болгарии, Ганы и Монголии, лауреат премии АН УССР имени Дмитрия Захаровича Мануильского, в 1982 году — Заслуженный деятель науки УССР.

Биография 
Участник Второй мировой войны в 1941-45 годах. Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В 1952 году окончил факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Почти полвека работал в университете.

В 1955 году защитил диссертацию, кандидат исторических наук. После этого работает преподавателем.

С 1960 года по 1962 год — декан факультета для иностранных граждан, 1962-73гг. — проректор университета по международным связям.

Был инициатором восстановления факультета международных отношений, возглавлял его в 1972-78гг. и 1980-84 годах.

В 1972 защитил докторскую диссертацию: «Политика США в отношении СССР в 1930-х годах».

В 1981-85 годах  — член Исполнительного комитета ЮНЕСКО от УССР, награждён Серебряной медалью ЮНЕСКО.

Является основателем школы международников в СССР.

В день своей смерти закончил написание статьи о внешнеполитических приоритетах независимой Украины.

Труды 
Опубликовано около 300 его произведений, из них:
 «Шестнадцать лет непризнания. Политика США по отношению к Советскому государству в 1917-1933 гг.»,
 «СССР и США 40 лет дипломатических отношений»,
 «СССР и США: отношения, влияющие на судьбы мира»,
 «Международные отношения и внешняя политика в 1917-1945 гг.:Учебное пособие».

Источники и литература 
 Павленко В. В. Цветков Глеб Николаевич

Примечания 

Связисты Великой Отечественной войны
Выпускники Киевского университета
Педагоги Украины
Политологи Украины
Доктора политических наук
Участники советско-японской войны (СССР)
Лауреаты премии имени Д. З. Мануильского